substytucja (biochemia)
 substytucja (chemia)
 substytucja (ekonomia) 
 substytucja (prawo)
 substytucja (psychologia)